Jos P.A.M. Kessels (1948), filosoof en schrijver
 Pieter Joseph Kessels (1856-1928), musicus